Сибли има више значења:
 Округ Сибли (Минесота)
 Сибли (Ајова)
 Сибли (Илиноис)
 Сибли (Луизијана)
 Сибли (Мисури)
 Сибли (Северна Дакота)